Златна топка може да се отнася за:
 Златна топка на Франс Футбол – годишна награда за най-добър футболист, играещ в европейски отбор връчвана от 1956 до 2009 г. и от 2016 г.
 Златна топка на ФИФА – годишна награда за най-добър футболист в света, връчвана от 2010 до 2015 г.
 Златна топка от световно първенство по футбол – награда за най-добър футболист на световно първенство по футбол
 Златна топка от световно първенство по футбол за жени – награда за най-добра футболистка на световно първенство по футбол за жени
 Златна топка от световно клубно първенство на ФИФА – награда за най-добър футболист от световно клубно първенство на ФИФА, връчвана от 2000 г.
 Златна топка на Бразилия – годишна награда за най-добър бразилски футболист.
 Златна топка на Португалия – годишна награда за най-добър португалски футболист.
 Златна топка на Чехия – годишна награда за най-добър чешки футболист.
 Златна топка (растение) (Echinocactus grusonii) – вид кактус.